Jan Frans van Bredael I (alternatieve voornaam Jean Francois) (Antwerpen, 1 april 1686 - aldaar, 19 februari 1750) was een Zuid-Nederlands kunstschilder en kopiist. Hij was gekend voor zijn landschappen en strijdtonelen.

Biografie
Van Bredael was de zoon en tevens leerling van kunstschilder Alexander van Bredael en behoort daarmee tot een familie met meerdere bekende kunstschilders uit de zeventiende en achttiende eeuw. Van Bredael was getrouwd met Cornelia de Rijck (?-1730) en had een zoon met dezelfde naam.

Van Bredael schilderde, net als zijn neef Joseph van Bredael, in opdracht van Jacob de Wit (?-1721), een Antwerpse kunsthandelaar. Hij maakte voor de Wit kopieën van werken van Jan Brueghel de Oude en Philips Wouwerman.

Van Bredeal verbleef enige tijd in Engeland waar hij voor de adel schilderde, ook werkte hij een tijd in Parijs.

Vanaf 1725 keerde hij terug naar Antwerpen en werd hij lid van de Sint-Lucasgilde. 
In 1746 werd Van Bredael aan koning Lodewijk XV van Frankrijk geïntroduceerd toen deze op bezoek kwam in Antwerpen. Lodewijk XV was dermate onder de indruk van zijn werk dat hij vier schilderijen van hem kocht.

Galerij

Genealogie

Zuid-Nederlands kunstschilder (voor 1830)
Persoon in de Nederlanden in de 18e eeuw
18e-eeuws schilder